Деррегез () — город в северо-восточной части Ирана, в остане Хорасан-Резави. Административный центр шахрестана Деррегез. Расположен в 1150 км к северо-востоку от Тегерана и в 255 км к северо-западу от Мешхеда, вблизи границы с Туркменией.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 36 030 человек; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 34 305 человек.

Примечания 

Города Хорасан-Резави